Schenkel peut faire référence à :

Patronyme 

 Lambert Thomas Schenkel (1547 - 1625), un pédagogue et philologue néerlandais ;
 Sylvain Schenkel (1906-1970), un acteur français ;
 Carl Schenkel (1948 - 2003), un réalisateur et scénariste suisse ;
 Andrea Maria Schenkel (née en 1962), est une femme de lettres allemande ;
 Reto Schenkel (né en 1988), un athlète suisse.

Toponymie 
 , un quartier de la commune néerlandaise de Capelle aan den IJssel ;
 Schenkel, un quartier de la commune néerlandaise de Spijkenisse.

Autre 
 Schenkel, une station du métro de Rotterdam.

Patronyme allemand